Джозеф Чан ( 1949) — сінгапурський яхтсмен.
 Джозеф Чан ( 1983) — тайванський актор.